Dans le domaine militaire,  peut désigner :

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

Italie 

 80e division d'infanterie La Spezia

Royaume-Uni 
 d'infanterie (Royaume-Uni)